Tadeusz Banachiewicz – polski astronom
 Banachiewicz – krater na Księżycu
 (1286) Banachiewicza – planetoida pasa głównego